Rap (peix), peix de la família Lophiidae, molt apreciat en gastronomia
 Música rap, estil musical originat a Nova York a les darreres dues dècades del segle XX
 RAP (reconeixement), reconeixement automàtic de la parla